Scheinlein ist der Name einer fränkischen Familie von Geigenbauern:

 Matthäus Friedrich Scheinlein (1710–1771)
 Johann Michael Scheinlein (1749–1803)
 Georg Michael Scheinlein (1784–1867)